Door de jaren heen heeft het Duitse automerk Mercedes-Benz diverse modellen onder de naam Mercedes-Benz 380 op de markt gebracht.

 1933: 380
 1981-1985 (R107): 
 380SLC
 380SL
 1981-1985 (W126): 
 380SEL
 380SEC
 380SE

380